Ренді Баррідж (,  7 січня 1966, Форт-Ері) — колишній канадський хокеїст, що грав на позиції крайнього нападника.

Ігрова кар'єра 
Професійну хокейну кар'єру розпочав 1985 року.

1985 року був обраний на драфті НХЛ під 157-м загальним номером командою «Бостон Брюїнс». 

Протягом професійної клубної ігрової кар'єри, що тривала 15 років, захищав кольори команд «Баффало Сейбрс», «Лос-Анджелес Кінгс», «Вашингтон Кепіталс» та «Бостон Брюїнс».

Загалом провів 706 матчів (199 + 251) у НХЛ, включаючи 107 ігор (18 + 34) плей-оф Кубка Стенлі.

Нагороди та досягнення 
 Учасник Матчу всіх зірок НХЛ — 1992.

Інше 
Працює агентом з нерухомості в Лас-Вегасі. У вільний від роботи час тренує молодих хокеїстів.

Статистика

Посилання 
 

канадські хокеїсти
Учасники матчів всіх зірок НХЛ
Хокеїсти «Бостон Брюїнс»
Хокеїсти «Вашингтон Кепіталс»
Хокеїсти «Лос-Анджелес Кінгс»
Хокеїсти «Баффало Сейбрс»
Хокеїсти АХЛ‎
Задрафтовані «Бостон Брюїнс»